Marichka Padalko () est une journaliste et présentatrice de télévision ukrainienne née à Kiev le , fort connue pour ses pensées féministes. Elle est mariée avec le politicien ukrainien Yehor Sobolyev avec qui elle a eu trois enfants. En juillet 2020, pendant qu' elle présente le journal télévisuel, elle a une dent qui se déchausse en direct, expliquant plus tard que çà a été dû à un choc reçu avec un pendule avec lequel jouait son fils la veille .

Références

Lien externe 

  Officiel Instagram

Féministe ukrainienne
Journaliste ukrainien
Animatrice ukrainienne de télévision
Naissance en février 1976
Naissance à Kiev
Naissance en RSS d'Ukraine